Tangyuan bezeichnet:

 Tangyuan (湯原縣 / 汤原县), Kreis der Stadt Jiamusi in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Tangyuan (Linqing) (唐園鎮 / 唐园镇), Großgemeinde der Stadt Linqing in der chinesischen Provinz Shandong
 Tangyuan (Tangyuan) (湯原鎮 / 汤原镇), Großgemeinde des Kreises Tangyuan in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Tangyuan (Speise) (湯圓 / 汤圆), Gericht der chinesischen Küche